Maresme (ecosistema), ecosistema humit
 Diari Maresme, diari digital del Maresme
 Consell Comarcal del Maresme, administració local que escull de manera indirecta els seus membres d'acord amb els resultats de les eleccions municipals
 Toponímia:
 El Maresme, comarca de Catalunya, amb capital a Mataró 
 Alt Maresme, comarca sense ús administratiu que inclou diversos municipis del Maresme, al nord-est de Mataró
 Baix Maresme 
 Costa del Maresme denominació turística del litoral català entre la Tordera i el riu Besòs 
 El Besòs i el Maresme, barri de Barcelona, part del districte de Sant Martí 
 Estació del Maresme, estació del Trambesòs al barri del Maresme 
 Estació del Maresme - Fòrum, estació al barri del Maresme de la línia 4 del metro de Barcelona
 Turó d'en Maresme, muntanya al municipi de Calella (el Maresme)